Geser steht für

 Gezer, Tell in Zentralisrael
 Gesser Chan, mythischer tibetischer König
 Geser (Insel), indonesische Insel östlich von Seram

Geser ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Geser (1868–1935), Schweizer Politiker (CVP)
 Emmeram Geser (1938–2021), deutscher römisch-katholischer Ordenspriester, Abt der Benediktinerabtei Metten
 Hans Geser (* 1947), Schweizer Soziologe
 Josy Geser-Rohner (1881–1961), Schweizer Unternehmerin
 Ulrich Geser (fl. 1480–1499), österreichischer Maler der Gotik